Jarosław Majewski (ur. 10 lutego 1960 w Przasnyszu) – fizyk doświadczalny.

Życiorys 
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu (matura 1978) oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom 1984). Pracował w Instytucie Fizyki Eksperymentalnej UW (1984-1985), Instytucie Fizyki PAN (1985-1989), Instytucie Weizmanna w Izraelu (1989-1995), gdzie uzyskał doktorat nt. badania struktur molekularnych na powierzchni cieczy. Od 1995 r. pracował w Narodowym Laboratorium w Los Alamos (specjalizacja: rozpraszanie neutronów i promieniowania rentgenowskiego na granicach rozdziału faz i obiektach biologicznych). Autor i współautor ponad 200 wielekroć cytowanych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, ponad 350 wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych, wielu seminariów, wykładów, referatów i publikacji konferencyjnych. Od 2005 r. członek prestiżowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków a od 2016 członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Rozpraszania Neutronów. Od 2008 do 2018 był profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Badań Materiałowych. Od 2019 r. jest profesorem w Departamencie Inżynierii Chemicznej i Biologicznej na Uniwersytecie Nowego Meksyku w Albuquerque. Laureat wyróżnień i nagród, w tym Indywidualnej Nagrody Dyrektora Laboratorium Narodowego Los Alamos, nagród za wybitne osiągnięcia jako mentor oraz kilku wyróżnień w dziedzinie programów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Od 2019 r. pracuje jako Dyrektor Programowy w Amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki kierując jednym z programów w dziedzinie biofizyki molekularnej.  W 2004 r. otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza. Mieszka w Alexandrii w USA.

Bibliografia 
 J. Majewski, Odcienie szarości, [w:] Misjonarze i Barbarzyńcy. Opowieści o codziennym życiu przasnyskiego ogólniaka w latach 1923-2005, red. M. Bondarczuk, Przasnysz 2006, s. 92-96, .

Polscy fizycy doświadczalni
Polscy fizycy XX wieku
Polscy fizycy XXI wieku
Ludzie urodzeni w Przasnyszu
Urodzeni w 1960
Naukowcy polskiego pochodzenia